Linn Valley (Alberta)
 Linn Valley (Kansas)